Змагання з плавання на дистанції 50 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 8 серпня (попередні запливи і півфінали) і 9 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:54.

Додатковий заплив 
Було вирішено провести додатковий заплив між бразильцем Гільєрме Гвідо та іспанцем Мегелем Ортісом. Однак Гвідо вирішив відмовитися від запливу, щоб відпочити перед естафетою 4×100 комплексом.

Півфінали
Півфінали розпочались 8 серпня о 18.45.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 9 серпня о 16:32.

Примітки 

50 метрів на спині (чоловіки)